HCD est un sigle qui peut désigner :
 Hockey Club Davos, un club de hockey sur glace de la ville de Davos en Suisse ;
 Human Centered Design, une thématique de recherche du laboratoire de recherche de l'École nationale supérieure des arts et industries textiles (ENSAIT) de Roubaix.